Ilja Siergiejewicz Siemikow (ros. Илья Сергеевич Семиков; (ur. 22 października 1993 w Ustʹ-Cylmie) – rosyjski biegacz narciarski.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się w 23 listopada 2011 roku, podczas zawodów rangi FIS Race w rosyjskiej miejscowości Syktywkar, gdzie zajął 10. miejsce na dystansie 10 km stylem klasycznym.

W Pucharze Świata zadebiutował 22 stycznia 2017 roku w Ulricehamn, gdzie uplasował się na 13. miejscu w sztafecie. Indywidualnie zadebiutował 4 lutego 2017 podczas zawodów w Pjongczang, gdzie w biegu łączonym na 30 km. Uplasował się na 25. miejscu zdobywając pierwsze punkty pucharowe.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach 
Siemikow nigdy nie stanął na podium zawodów PŚ.

Miejsca w poszczególnych zawodach

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Rosyjscy biegacze narciarscy
Rosyjscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1993